Елизавета Нилова:
 Нилова, Елизавета Алексеевна (род. 1985) — российская актриса.
 Нилова, Елизавета Ивановна (1897—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Нилова, Елизавета Корнильевна (урожденная Бороздина) — русская писательница и переводчица конца XVIII — начала XIX вв